Considine [] ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Considine (* 1987), schottischer Fußballspieler
 John Considine (John William Considine III; * 1935), US-amerikanischer Autor und Schauspieler
 John W. Considine Jr. (1898–1961), US-amerikanischer Filmproduzent und Autor
 Mark Considine (* 1967), britischer Basketballspieler
 Paddy Considine (* 1973), englischer Filmschauspieler
 Tim Considine (1940–2022), US-amerikanischer Schauspieler